Ез () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розміщений на відстані близько 690 км на південний схід від Парижа, 170 км на схід від Марселя, 9 км на схід від Ніцци.

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1157 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2729,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету 
 Сайт туристичного бюро муніципалітету
 [ Розташування муніципалітету Ез на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи
Французька Рив'єра